Погоре́лое Городи́ще — село в Зубцовском районе Тверской области России.
Административный центр Погорельского сельского поселения.

География 
Расположено на реке Дёрже в 150 км к юго-западу от Твери и в 25 км восточнее Зубцова.
Северная граница села проходит по автомагистрали  «Балтия», южнее села находится станция Погорелое Городище железнодорожной линии «Москва — Ржев — Рига», в 2 км восточнее села расположен аэродром частной авиации «Орловка».

История 
Согласно легенде, записанной в 19 веке, на месте села стоял древний русский город Держиславль. Филолог Виктор Кузнецов, изучивший легенду, установил, что в ней в мифо-поэтической форме отражены основные этапы истории населённого пункта: 1) независимость и процветание; 2) разорение; 3) современный этап. Писатель Сергей Кутейников считает, что легенда создавалась по греческим канонам (древние греки первоначально писали, как пахали, то есть каждую вторую строку выворачивали справа налево), поэтому этапы можно рассматривать в обратном порядке, и тогда оказывается, что легенда — наказ потомкам переименовать неблагозвучное название в Держиславль, и тогда наступит процветание.

Первое летописное упоминание в 1144 году. «Холм погоре весь и церквы святого Ильи» — записано в Новгородской летописи. Ильинская церковь и ныне действующая.

В XIV веке на территории современного Погорелого Городища было два населённых пункта: город Холм (центр удельного Холмского княжества) и его посад Новый городок. Эти пункты были разделены между сыновьями Всеволода Холмского. Впоследствии Холм отошёл в юрисдикцию Тверского Великокняжеского двора, а Новый городок получил развитие. В XVI веке он входит в Старицкое княжество, расширяется и изменяет название на Новое Городище.

При походе на Новгород опричники Ивана Грозного сжигают Новое Городище, и после пожара сам царь в духовой грамоте 1572 года нарекает место Погорелым Городищем. Под этим именем село известно и ныне.

В начале XVII века под Погорелым Городищем разворачиваются интересные события. В крепости почти год стоял отряд шведских наёмников капитана Делагарди. Потом к городу подошли польские войска гетмана Ходкевича. Штурмовать укрепления поляки не стали, постояв неделю, пошли на Москву.

Видимо, такое поведение поляков объясняется их отношением к местному уроженцу Фёдору Андронову. Он был казначеем Московского царства и сторонником посажения на царство царевича Владислава. В руках у Андронова были царские венцы. Согласно легенде, Фёдор приезжал на встречу с Ходкевичем и спрятал одну из царских шапок в подземных ходах под Погорелым Городищем.

Погорелое Городище упоминается в грамоте царя Михаила Фёдоровича, которая освобождает жителей от податей на пять лет, чтобы они смогли осесть на пепелище. В 1617 году Гаврила Пушкин сжёг посад, чтобы у противника не было тёплых квартир для осады крепости.

В 1708 году Погорелое Городище под именем города приписано к Смоленской губернии, с 1719 находилось в Тверской провинции Санкт-Петербургской губернии, с 1727 — в Новгородской губернии, с 1775 — в составе Тверского наместничества. С 1796 года Погорелое Городище — посад Тверской губернии. В 1864 году в посаде — 384 дома (из них 6 каменных), 2 500 жителей, 48 лавок, 1 харчевня, торговые ряды, добровольное пожарное общество, церковь Богоявления Господня (1808) и церковь Св. Пророка Ильи (1821), построенная помещиком Ф. И. Ладыженским. В 1897 году население 2 393 жителей, мещане занимаются земледелием и валянием обуви. 4 спичечные фабрики со 186 рабочими, вырабатывающими ежегодно до 5 000 млн штук спичек.

В июле 1925 посад Погорелое Городище был отнесён к сельским поселениям. С 1929 года село Погорелое Городище центр Погореловского района в составе Западной области, с 1935 года — в Калининской области.

В годы Великой Отечественной войны село оккупировано 11 октября 1941 года. 4 августа 1942 года село было освобождено в ходе 1-й Ржевско-Сычёвской операции, частью которой была Погорело-Городищенская операция 20-й армии Западного фронта 1942 года. Операцию разрабатывал и проводил командующий фронтом Г. К. Жуков. Впервые наступательная операция была проведена на стыке двух армий (20-й и 31-й) и двух фронтов (западного и Калининского). Писатель Сергей Кутейников назвал эту операцию — «Первый нокдаун Ржевской битвы».

После освобождения села от немецких войск в нём оставалось всего 905 человек.

В селе 2 братские могилы воинов Красной Армии.

Население

Инфраструктура 
В 1997 году в селе имелись администрация сельского округа, АООТ «Погорельский льнозавод», инкубаторно-птицеводческая станция, межлесхоз, лесничество, отделение нефтебазы, средняя школа, детсад, ДК, библиотека, кинотеатр, больница, аптека, баня, столовая, 7 магазинов.

Факты 

Юрист Генрих Падва полтора года был единственным адвокатом в Погорелом Городище.

В Погорелом Городище в 1803 году родился митрополит Киевский и Галицкий Платон.

В декабре 1826 года Погорелое Городище посетил Александр Сергеевич Пушкин, нашёл царскую грамоту с упоминанием Гаврилы Пушкина, о чём написал в письме Н. Раевскому-младшему в 1829 году: «Он был всем, чем угодно, даже поджигателем, как это доказывается грамотою, которую я нашел в Погорелом Городище – городе, который он сжёг…». Известно, что острог в Городище вместе с домами горожан прадед Пушкина уничтожил в 1617 году перед приходом «польских людей». Позже царь Михаил Федорович уважил просьбу жителей Погорелого о поселении их на прежних местах, о чём и говорилось в грамоте, хранившейся в местной церкви. Посещение этих мест А. С. Пушкиным краеведы, опираясь на косвенные данные, связывают со временем работы поэта над «Борисом Годуновым», где описываются события Смутного времени.

Погорелое Городище освобождала 251 стрелковая дивизия полковника Басана Городовикова.

Достопримечательности 

 На городке (ныне кладбище) сохранились земляные укрепления XIV века.

 Сохранилась часть линии немецкой обороны.

 В местном Доме культуры работает небольшой музей «Дорога к Пушкину», открытый в августе 2018 года по инициативе народного художника России Бориса Диодорова. Но самые ценные и раритетные вещи музейной экспозиции находятся в другом помещении музея — двух сейфовых комнатах здания казначейства XIX века в городе Зубцове.

Ссылки 

 Кузнецов В. В. «Погорельская старина», 2002, Ржев.
 Кутейников С. Е."Зубцовская летопись". Старица, 2007.

Примечания 

Населённые пункты Зубцовского района
Городища Тверской области